Андерс Гедберг (,  25 лютого 1951, Ерншельдсвік) — колишній шведський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Провів понад 500 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1966 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 19 років, захищав кольори команд МОДО, «Юргорден», «Вінніпег Джетс» та «Нью-Йорк Рейнджерс».

Загалом провів 523 матчі в НХЛ, включаючи 58 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Друга команда всіх зірок ВХА — 1975, 1978.
 Перша команда всіх зірок ВХА — 1976, 1977.
 Володар Кубка Авко в складі «Вінніпег Джетс» — 1976, 1978.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1985.
 Приз Білла Мастерсона — 1985.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 
 
 

Шведські хокеїсти
Гравці збірної Швеції з хокею
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти МОДО
Хокеїсти «Юргордена»
Хокеїсти «Вінніпег Джетс» (1972—1996)
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти ВХА‎